Le terme « Dabura » peut faire référence à :
 , village indien ;
 , village indien ;
 , village indien ;
 le , oued sud-soudanais ;
 Dabra, ou Dabura, personnage de Dragon Ball.